Alphonse Périn (1798-1874), peintre français ;
 Antoine Denis Périn (1767-1840), homme politique français ;
 Charles Périn (1815-1905), avocat et économiste belge ;
 Émile Périn (1887-1965), homme politique français ;
 Enzo Perin (1933-), skieur nordique italien ;
 François Perin (1921-2013), homme politique wallon ;
 Ilrique Périn, dit Foukifoura, comédien et cinéaste haïtien ;
Karoline von Perin-Gradenstein (1806-1888), suffragette autrichienne.
 Lié Louis Périn (1753-1817), artiste peintre français ;
  ;
 Luc Etienne Périn dit « Luc Étienne » (1908-1984), écrivain français ;
 Mattia Perin (né en 1992), footballeur italien évoluant au poste de gardien de but ;
 Michel Périn (1947-), cycliste français ;
 Michel Périn (1957-), copilote en sport automobile ;
 Perin del Vaga (1501-1547), peintre italien, élève de Raphaël ;
 Serge Perin, (1953-), coureur cycliste français  ;
 Sophie Perin, mannequin et styliste française, Miss France 1975, Miss International 1976.

Voir aussi 
 , un site archéologique américain dans l'Ohio 

Perin